Sòpolis (militar), militar macedoni
 Sòpolis (pintor), pintor grec
 Sòpolis (metge), metge grec